Южная Лян () — одно из 16 варварских государств, возникших в IV веке после распада Северного Китая. Существовало в 397—414 годах.

Южная Лян была основана выходцем из сяньбийского племени — Туфа Угу (Ле-цзу), поэтому и считается сяньбийским царством. Столицей её был город Лэду (близ современного Синина). История этого государства не отмечена особо выдающими событиями. Южная Лян просуществовала всего 17 лет.

В 414 году восстали некоторые сяньбийские орды. Пока царь давил восстание, Чжипань из Западной Цинь напал на него и Туфа Нутань решил сдаться. Через год его отравили. К 414 году Южная Лян была захвачена войсками царства Западная Цинь.

Остатки населения бежали к хуннам.

Императоры Южной Лян

См. также 
 Туфа

Сяньби
Монгольские государства
Шестнадцать варварских государств
Появились в 397 году
Исчезли в 414 году